Trois navires de lUS Navy portent le nom dUSS Bancroft, en hommage à George Bancroft :
l', une canonnière lancée en 1892 et en service de 1893 à 1906 ;
l', un destroyer de classe Clemson mis en service en 1919 et cédé à la marine royale canadienne en 1940 sous le nom de HMCS St. Francis ;
l', un destroyer de la classe Benson en service de 1942 à 1946.

Voir aussi 

l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Benjamin Franklin en service de 1966 à 1993. Il a également été nommé en l'honneur de George Bancroft.

Bancroft